Pteroctopus eurycephala är en bläckfiskart som först beskrevs av Isao Taki 1964.  Pteroctopus eurycephala ingår i släktet Pteroctopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
eurycephala